José Castillo peut se rapporter à :
  (?–1917), militaire mexicain ayant participé à la révolution mexicaine 
  (1981-), joueur de baseball vénézuélien
  (1949-), guérillero bolivien de l'Armée de libération nationale de Bolivie
  (1930-2008), philosophe mexicain

José del Castillo peut se rapporter à :
 José del Castillo (1737-1793), peintre et graveur espagnol
 José del Castillo (1943-), joueur de football péruvien
  (1947-), sociologue, écrivain et historien dominicain
 José del Castillo Sáenz de Tejada (1901-1936), militaire espagnol ; sa mort est l'une des raisons de l'éclatement de la Guerre d'Espagne
 José del Castillo Saviñón (1975-), homme politique dominicain

En étendant aux prénoms composés, il peut aussi s'agir de :
 José Alfredo Castillo (1983-), joueur de football bolivien
  (1970-), joueur de football espagnol
  (1968-), activiste colombo-américain
 José Luis Castillo (1973-), boxeur mexicain
  (1929-), prêtre, écrivain et théologien espagnol
 José María del Castillo y Rada (1776-1833), homme politique colombien et ancien président des Provinces-Unies de Nouvelle-Grenade
  (1986-), joueur de football colombien
  (1921-2001), journaliste sportif espagnol
 Rosalío José Castillo Lara (1922-2007), cardinal vénézuélien